Zamyślenia – pierwszy z dwóch albumów studyjnych Ireny Santor wydanych w 2014 roku. Składa się z 12 piosenek autorstwa znanych kompozytorów i tekściarzy, jak: Jacek Cygan, Andrzej Sikorowski, Romuald Lipko, Wojciech Trzciński, Justyna Holm i Bogdan Olewicz. Płytę promowały single: „Śnieżny Eden”, „Chodź na kawę Warszawo” i „Chleb i szklanka wina”.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka płyty

Irena Santor
Albumy muzyczne wydane w roku 2014